Дом Вучи на Саве () находится на ул. Карагеоргиева д. 61-61а, в Белграде, на территории городского района Савски-венац. Дом построен в 1908 году, является недвижимым объектом культурного наследия и памятником культуры

Дом Вучи был построен в период процветания района «савска варош», по проекту архитектора Димитрия Т. Леко, в качестве представительного трехэтажного здания с двойным назначением для торговца Джордже Вучо. В помещениях первого этажа располагались магазины, в то время как второй и третий этаж были назначены для размещения жилья. В объемно-планировочном отношении здание является панданом здания Белградского кооператива, расположено напротив его.

Хотя концепция здания разработана традиционно, с применением разделения фасада на три части, отделки главного фасада указывает на прорыв новой архитектуры в стиле модерн. Вертикализм торцевого фасада, ориентированного к площади, достигнут с применением характерных трехстворных окон второго и третьего этаже, над которыми в зоне крыши находится аркообразная аттика с пирамидальным куполом. Центральным мотивов декоративной отделки фасада является мотив головы женщины с ракушкой и гирляндами в полукруглом поле тимпана второго этажа. Боковые фасады оживлены балконами с ограждениями из кованого железа, на которых преобладают геометрические и растительные мотивы. Первый этаж здания был предназначен для размещения магазинов, квартиры — для размещения представительного жилья.

Дом Вучи представляет собой вклад в развитие бывшего когда-то Малого базара на р. Сава, указывает на интересные отношения между заказчиком и проектировщиком, являющиеся уникальным случаем в белградской архитектуре, в котором все возводимые для семьи Вучо сооружения проектируются архитектором Димитрием Т. Леко, а именно в стиле модерн. В течение 19 века в этом районе имелись участки и дома выдающихся граждан Белграда, в том числе семьи Антула, Вуча, Стояновичи и др. Около Малого базара находились дом Любомира Крсмановича, построенный в 1894 и отель «Босния». В бомбардировках во время Второй мировой войны здание получило частичные повреждения. Ремонт производился по проекту 1946.

См. также 
 Список памятников культуры города Белграда

Примечания

Ссылки 
 Институт по охране памятников культуры Республики Сербии — Белград
 по охране памятников культуры Республики Сербии — Белград/База недвижимых объектов культурного наследия
 Перечень памятников

Здания и сооружения Белграда
1900-е годы в Сербии
Здания и сооружения, построенные в 1908 году